La Pala d'oro è un particolare arredo sacro che assume la funzione di pala d'altare, e si trova in diversi luoghi di culto:
Pala d'oro – nella cattedrale imperiale di Santa Maria ad Aquisgrana
Pala d'oro – nel duomo di Santo Stefano a Caorle
Pala d'oro – nella basilica patriarcale di Sant'Eufemia a Grado
Pala d'oro – nel Museo provinciale di Torcello
Pala d'oro – nella basilica di San Marco a Venezia

Pagine correlate 
Pala